Алексе́й Журавлёв:
 Журавлёв, Алексей Александрович (род. 1962) — российский политик, председатель партии «Родина», постоянный участник политических ток-шоу на российских федеральных каналах.
 Журавлёв, Алексей Васильевич (1913—1958) — Герой Советского Союза.
  (род. 1996) — российский гимнаст, серебряный медалист чемпионата мира по аэробике в командном танце (2021).
 Журавлёв, Алексей Георгиевич (1905—1989) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Журавлёв, Алексей Диомидович (1913—1942) — советский инженер.
 Журавлёв, Алексей Петрович (1905—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Журавлёв, Алексей Юрьевич (1971—1998) — сапёр, Герой Российской Федерации.